Евгений Алексеевский:
 Алексеевский, Евгений Владимирович (1893—1947) — советский химик.
 Алексеевский, Евгений Евгеньевич (1906—1979) — советский государственный деятель, министр.